Robert Weber – amerykański astronom
 Robert Weber – piłkarz ręczny, reprezentant Austrii